Flitcroft ist der Familienname folgender Personen:

 David Flitcroft (* 1974), englischer Fußballspieler und -trainer
 Garry Flitcroft (* 1972), englischer Fußballspieler und -trainer
 Henry Flitcroft (1697–1769), Architekt des englischen Palladianismus
 Maurice Flitcroft (1929–2007), britischer Golfer und Hochstapler